VM i curling 2014 henviser til flere artikler:
 VM i curling 2014 (kvinder)
 VM i curling 2014 (mænd)